Helfrich ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Helfrich (* 1966), deutsche Musikerin
 Bernd Helfrich (* 1945), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Carl Helfrich (1906–1960), deutscher Journalist und Widerstandskämpfer
 Charlotte Helfrich-Förster (* 1957), deutsche Neurobiologin
 Conrad Helfrich (1886–1962), niederländischer Vizeadmiral
 Daniel Helfrich (* 1973), deutscher Kabarettist, Komponist, Pianist, Sänger, Bandleader und Moderator
 Eugen Helfrich (1894–1968), deutscher Politiker (CDU), MdL Hessen
 Harald Helfrich (* 1966), deutscher Regisseur, Schauspieler und Komponist
 Hede Helfrich (* 1944), deutsche Psychologin und Hochschullehrerin
 Inga Helfrich (* 1966), deutsche Regisseurin
 Joseph Anton Helfrich (1762–1837), deutscher Priester, Domkapitular in Bamberg

 Kristina Helfrich (* 1984), deutsche Schauspielerin

 Sepp Helfrich (1900–1963), österreichisch-deutscher Politiker (NSDAP), MdR
 Silke Helfrich (1967–2021), deutsche Publizistin und Herausgeberin
 Theo Helfrich (1913–1978), deutscher Automobilrennfahrer
 Uta Helfrich, deutsche Sprachwissenschaftlerin
 Volker Helfrich (* 1967), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Helfrich (* 1932), deutscher Physiker

Siehe auch:
 Helferich
 Helfferich
 Helffreich
 Helffrich